Philipp Toussaint Joseph Bordone (* 1. November 1821 in Avignon; † 1892) war französischer General.

Er war von italienischer Abstammung, aber von Geburt Franzose, studierte Medizin in Montpellier, trat als Schiffschirurg in die französische Marine, machte die Bekanntschaft Garibaldis und nahm 1860 an dessen Expedition nach Sizilien, Neapel und Griechenland teil.

Nach dem 4. September 1870 bestimmte er Garibaldi, der Französischen Republik seine Dienste anzubieten, kam mit demselben am 8. Oktober in Tours an und wurde, obgleich seine militärischen Studien und Kenntnisse ihn gar nicht dazu befähigten, zum General und Chef des Generalstabs bei der zu organisierenden Vogesenarmee ernannt.

Er leitete den Feldzug mit großem Ungeschick und erbitterte die französischen Behörden und Offiziere durch seine brutale Anmaßung und seine Eigenmächtigkeit. Er wurde daher nach dem Krieg in mehrere Prozesse verwickelt, in denen sich ergab, dass er sich früher verschiedene grobe Betrügereien hatte zuschulden kommen lassen, um derentwillen er dreimal vom Gericht verurteilt worden war.

Er schrieb zu seiner Verteidigung und zur Verherrlichung der Taten der Garibaldianer:
 Garibaldi et l’armée des Vosges. Récit officiel de la campagne (4. Aufl., Par. 1874) sowie 
 eine Biographie Garibaldis (das. 1878) u. a.

Militärperson (Frankreich)
Person (Avignon)
Franzose
Geboren 1821
Gestorben 1892
Mann
Schiffsarzt